«Transinsurance Plus» — одна из крупнейших страховых компаний Республики Узбекистан, входит в Топ-10 страховщиков этой страны . Уставный капитал компании по состоянию на январь 2013 года составлял 6,45 млн евро. Оказывает услуги по обязательному и добровольному страхованию физических и юридических лиц. Имеет рейтинг UzA+ от рейтингового агентства SAIPRO . В 2013 году лицензия на страхование была у компании отозвана
.

История 
Компания «Transinsurance plus» была основана в 1996 году как совместное узбекско-швейцарское предприятие «Страховая компания „Transinsurance“». В результате реорганизации в 2006 году выделена самостоятельная страховая организация — общество с ограниченной ответственностью «Transinsurance plus» для оказания услуг по обязательному и добровольному страхованию физических и юридических лиц. В 2008 году компания переименована в ООО «Transinsurance Plus».

В 2011 году компания вступает в Торгово-промышленную палату Республики Узбекистан, а также становится членом Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана.

Ссылки 
 Сайт компании
 Упоминания в СМИ

Примечания 

Страховые компании Узбекистана